Nederlandse Veteranendag
 Veterans Day (Verenigde Staten)
 Anzacdag (Australië en Nieuw-Zeeland)